Захаренко Іван

 Захаренко Іван (актор) (* 1839 — † 1908) — український актор
 Захаренко Іван ("Грань") (* 1908 — † ?) — хорунжий УПА, псевдо «Грань», лицар Золотого Хреста бойової заслуги І класу

Див. також 

Захаренко
Сторінки зі списками однофамільців-тезок